Le terme Lac Fontaine peut faire référence à:

Toponymes

Canada 

Québec
 Lac Belle Fontaine, Lac-Jacques-Cartier (Territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale
 Lac Fontaine, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord
 Lac Fontaine, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord
 Lac Fontaine, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan,  région administrative de la Côte-Nord
 Lac Fontaine, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), Manicouagan, région administrative de la Côte-Nord
 Lac Fontaine, Lac-Walker (Territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, région administrative de la Côte-Nord
 Lac Fontaine. Toponyme remplacé par: Lac Suève, Lac-Masketsi (Territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie.
 Lac Fontaine, Saint-Eugène-de-Ladrière (Municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent
 Lac Fontaine, Baie-Sainte-Catherine (Municipalité), MRC Charlevoix-Est, région administrative de Capitale-Nationale
 Lac Fontaine, Les Lacs-du-Témiscamingue (Territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue 
 Lac Fontaine, Rapides-des-Joachims (Municipalité), MRC Pontiac, Outaouais
 Lac Fontaine, Senneterre (Ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue
 Lac Fontaine, La Tuque (Ville), Agglomération de La Tuque, Mauricie
 Lac Fontaine, Labelle (Municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides
 Lac Fontaine. Toponyme remplacé par : Lac du Castor, Saint-Zénon (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière
 Lac Fontaine, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse), MRC Mékinac, Mauricie
 Lac Fontaine (Grandes-Piles), Grandes-Piles (Municipalité de village), MRC Mékinac, Mauricie
 Lac Fontaine (Trois-Rives), Trois-Rives (Municipalité), MRC Mékinac, Mauricie
 Petit lac Fontaine, Trois-Rives (Municipalité), MRC Mékinac, Mauricie
 Petit lac Fontaine, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse), MRC Mékinac, Mauricie
 Lac Claire Fontaine, Saint-Marcel (Municipalité), MRC L'Islet, Chaudière-Appalaches 
 Lac La Fontaine, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Municipalité), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord
 Lac La Fontaine, Entrelacs (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière

France 
 Lac de Fontaine, un petit lac de montagne marécageux situé en Haute-Savoie, sur la commune de Vacheresse, dans le Massif du Chablais français, à 1 330 mètres d'altitude à l'ouest des Cornettes de Bise.
 Lac de Carcès (ou lac de la Fontaine d'Ajonc), situé dans le Var
 Le Lac (Fontaine d'Ouche), Dijon (par rattachement communal)